Ліс-ле-Ланнуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на північ від Парижа, 12 км на схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5329 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 13499,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста Ліс-ле-Ланнуа 
 Сайт туристичного бюро муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Ліс-ле-Ланнуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор